Marcel este un prenume românesc masculin derivat din latinescul Marcellus.

Oameni numiți Marcel:
 Marcel Ciolacu, politician din România
 Marcel Coraș, fotbalist din România
 Marcel Iureș, actor din România
 Marcel Pavel, cântăreț din România
 Marcel Răducanu, fotbalist din România
 Marcel Răducan, politician din Moldova

Vezi și 
 
 
 Listă de zile onomastice

Prenume masculine românești